Ordet radiator har flere betydninger:
 Radiator – anvendes f.eks. til at formidle varme til luften.
 Radiator (motordel)
 Køleplade
 Radiator (novelle)